Giby – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, siedziba gminy Giby
 Giby – leśniczówka w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Giby – gajówka w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Giby – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim
 Giby – dawna gromada